Верзар је насеље у Србији у општини Димитровград у Пиротском округу. Према попису из 2011. у селу је живео 1 становник (према попису из 2002. било је 9 становника).

Демографија 
У насељу Верзар живи 1 пунолетан мушкарац, старости између 55 и 59 година. Ово насеље је било углавном насељено Бугарима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Димитровграду
Насељена места у Пиротском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији